August Sasko-Kobursko-Gothajsko-Kohárský (celým jménem August Viktor Ludwig Sasko-Kobursko-Gothajský; 28. březen 1818, Vídeň – 27. srpen 1881, Ebenthal) byl sasko-kobursko-gothajský princ z kohárské větve koburské dynastie. August byl mladším bratrem portugalského krále Ferdinanda II., synovcem prvního belgického krále Leopolda I. a otec bulharského cara Ferdinanda I. August Sasko-Koburský byl generálmajorem saské armády.

August byl synem prince Ferdinanda Sasko-Koburského a jeho manželky Marie Antonie Koháry de Csábrág, která byla jedinou dcerou uherského magnáta Ference Jozefa Koháry de Csabrág. Po smrti matky se August stal dědicem majetku Koháryů.

Rodina 
20. dubna 1843 se v Saint-Cloud nedaleko od Paříže oženil s francouzskou princeznou Klementinou, dcerou posledního francouzského krále Ludvíka Filipa I. Pár měl pět dětí:

 Ferdinand Filip (28. března 1844 – 3. července 1921) ⚭ 1875 Luisa Belgická (18. února 1858 – 1. března 1924)
 Ludvík August (8. srpna 1845 – 14. září 1907) admirál brazilského císařského námořnictva, ⚭ 1864 princezna Leopoldina Brazilská (13. července 1847 – 7. února 1871)
 Klotylda (8. července 1846 – 3. června 1927) ⚭ 1864 Josef Karel Ludvík Habsbursko-Lotrinský (2. března 1833 – 13. června 1905), rakouský arcivévoda
 Amálie (23. října 1848 – 6. května 1894) ⚭ 1875 vévoda Maxmilián Emanuel Bavorský (7. prosince 1849 – 12. června 1893)
 Ferdinand (26. února 1861 – 10. září 1948), pozdější bulharský kníže a car Ferdinand I., ⚭ 1893 Marie Luisa Bourbonsko-Parmská (17. ledna 1870 – 31. ledna 1899), ⚭ 1908 Eleonora z Reussu (22. srpna 1860 – 12. září 1917)

Pocty 
Jeho syn Filip nechal otci roku 1883 na přání své matky postavit pomník pod hradem Muráň, a to na místě, odkud prý otec rád pozoroval své panství.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Sasko-kobursko-gothajská dynastie
Rytíři Řádu zlatého rouna
Narození v roce 1818
Narození 13. června
Narození ve Vídni
Úmrtí v roce 1881
Úmrtí 26. července
Muži